Chevallon ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Chevallon (1798–1874), französischer Politiker und Deputierter
 Charlotte Chevallon (1485–1557), französische Buchdruckerin und Verlegerin; siehe Charlotte Guillard
 Claude Chevallon (1479–1537), französischer Buchhändler und -drucker